Snape – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Snape – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)
 Snape – angielska grupa muzyczna
 Severus Snape –  fikcyjna postać z książek o Harrym Potterze